Museo delle navi antiche di Pisa
 Museo delle navi romane di Nemi, in provincia di Roma
 Museo delle navi romane di Fiumicino, in provincia di Roma